Als Weltmeisterschaft 1948 oder WM 1948 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1948 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1948, siehe Olympische Winterspiele 1948/Ski Alpin
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1948 in Buenos Aires (Argentinien)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1948 in London (England)
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1948, siehe Olympische Winterspiele 1948/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1948
 Fechtweltmeisterschaft 1948
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Männer 1948
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1948
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1948, siehe Olympische Winterspiele 1948/Ski Nordisch
 Schachweltmeisterschaft 1948
 Tischtennisweltmeisterschaft 1948
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1948
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1948

!
Weltmeisterschaften nach Jahr